V12 steht für:
 die Bauform eines Verbrennungsmotors, siehe V-Motor und Zwölfzylindermotor
 Kampfname des südafrikanischen Boxers Simpiwe Vetyeka

V-12 steht für:
 Mil V-12, größter sowjetischer Hubschrauber, siehe Mil Mi-12
 Rockwell XFV-12, US-amerikanischer VTOL-Prototyp
 Vultee V-12, US-amerikanischer Bomber, siehe Vultee A-19

V.12 steht für:
 Fokker V.12, Variante des deutschen Jägerprototyps Fokker V.9 der Fokker Flugzeugwerke, der zum Bau der Fokker D.VI führte

Siehe auch:
 12V

V12